L'édition 2006 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Agustín Calleri remporte l'épreuve en simple, Philipp Kohlschreiber et Stefan Koubek celle en double.

Lauréats 
Trois ans après son sacre à Acapulco, Agustín Calleri remporte son second titre en simple en battant en finale Juan Ignacio Chela.

En double, Philipp Kohlschreiber et Stefan Koubek remportent leur seul titre ensemble en battant en finale Oliver Marach et Cyril Suk. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Sport en Autriche en 2006
Tennis masculin en 2006
Tennis en juillet 2006